Hemingway steht für:
 einen Ort in South Carolina, siehe Hemingway (South Carolina)
 eine bestimmte Art von Daiquiri, benannt nach Ernest Hemingway
 einen nach Ernest Hemingway benannten Asteroiden, siehe (3656) Hemingway
 Hemingway (Merkurkrater)

Hemingway ist der Familienname folgender Personen:
 Anson T. Hemingway (1844–1926), US-amerikanischer Offizier und Geschäftsmann
 Anthony Hemingway (* 1977), US-amerikanischer Regisseur
 Chatiqua Hemingway (* 1987), US-amerikanische Boxerin
 Dave Hemingway (* 1960), britischer Musiker (The Housemartins, The Beautiful South)
 Dree Hemingway (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Ernest Hemingway (1899–1961), US-amerikanischer Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Gerry Hemingway (* 1955), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Grace Hall Hemingway (1872–1951), US-amerikanische Opernsängerin und Malerin
 Leicester Hemingway (1915–1982), US-amerikanischer Schriftsteller
 Margaux Hemingway (1954–1996), US-Schauspielerin und Model
 Mariel Hemingway (* 1961), US-Schauspielerin
 Matt Hemingway (* 1972), US-amerikanischer Hochspringer
 Susan Hemingway (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Toby Hemingway (* 1983), britischer Schauspieler
 Valerie Hemingway (* 1940), Sekretärin des Schriftstellers Ernest Hemingway

Hemingway ist der Name folgender Unternehmen:
 Hemingway Pianos

Siehe auch:
 Hemingway & Gellhorn, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2012
 Hemingway-Minze, eine Pflanzenhybride aus der Gattung der Minzen